

Geografia 
Argentina
 Washington – comune del dipartimento di Río Cuarto, provincia di Córdoba
Regno Unito
 Washington – città del Tyne and Wear
 Washington – parrocchia civile del West Sussex
Stati Uniti
 Washington – capitale degli Stati Uniti
 Washington – stato degli Stati Uniti
 Washington – città della contea di Hempstead in Arkansas
 Washington – census-designated place della contea di Nevada in California
 Washington – capoluogo della contea di Beaufort in Carolina del Nord
 Washington – città della contea di Litchfield nello stato di New York
 Washington – capoluogo della contea di Wilkes in Georgia
 Washington – città della contea di Tazewell in Illinois
 Washington – capoluogo della contea di Daviess in Indiana
 Washington – città della Contea di Washington in Iowa
 Washington – capoluogo della contea di Washington in Kansas
 Washington – città della parrocchia di St. Landry in Louisiana
 Washington – città della contea di Knox in Maine
 Washington – comune della contea di Berkshire in Massachusetts
 Washington – township della contea di Gratiot in Michigan
 Washington – township della contea di Macomb, Michigan
 Washington – township della contea di Sanilac, Michigan
 Washington – città della contea di Franklin in Missouri
 Washington – villaggio della contea di Washington in Nebraska
 Washington – comune della contea di Sullivan in New Hampshire
 Washington – township della contea di Bergen in New Jersey
 Washington – township della contea di Burlington, New Jersey
 Washington – township della contea di Gloucester in New Jersey
 Washington – township della contea di Mercer in New Jersey
 Washington – township della contea di Morris in New Jersey
 Washington – borough della contea di Warren in New Jersey
 Washington – comune della contea di Warren in New Jersey
 Washington – township della contea di Warren, New Jersey
 Washington – città della contea di Dutchess nello stato di New York
 Washington – città della contea di McClain in Oklahoma
 Washington – township della contea di Armstrong in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Berks in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Butler in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Cambria in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Clarion in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Dauphin in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Erie in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Fayette in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Franklin in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Greene in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Indiana in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Jefferson in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Lawrence in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Lehigh in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Lycoming in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Northampton in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Northumberland in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Schuylkill in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Snyder in Pennsylvania
 Washington – città della contea di Washington in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Westmoreland in Pennsylvania
 Washington – township della contea di Wyoming in Pennsylvania
 Washington – township della contea di York in Pennsylvania
 Washington – città della contea di Washington in Utah
 Washington – città della contea di Orange in Vermont
 Washington – capoluogo della contea di Rappahannock in Virginia
 Washington – census-designated place della contea di Wood in Virginia Occidentale
 Washington – città della contea di Door in Wisconsin
 Washington – città della contea di Eau Claire in Wisconsin 
 Washington – città della contea di Green in Wisconsin 
 Washington – città della contea di La Crosse in Wisconsin 
 Washington – città della contea di Rusk in Wisconsin 
 Washington – città della contea di Sauk in Wisconsin 
 Washington – città della contea di Shawano in Wisconsin 
 Washington – città della contea di Vilas in Wisconsin
 Lago Washington – lago dello stato omonimo

Persone

Altro 
 Washington – pirotrasporto, nave idrografica e successivamente prima nave ospedale della Regia Marina
 Washington – famiglia di origini inglesi, diffusasi negli Stati Uniti d'America a partire dal XVII secolo. Da essa discese il primo presidente degli Stati Uniti George Washington
 USS Washington – corazzata della United States Navy
 Washington – canzone di Lucio Dalla inserita nell'album Viaggi organizzati

Pagine correlate 
 Donald Washington
 George Washington (disambigua)
 Mount Washington

Altri progetti